Gorg – stacja metra w Barcelonie
 Gorgi (Młody Gorg i Ojciec Gorg) – postacie z serialu Fraglesy
 Gorg – pseudonim Marcina Krasowskiego, polskiego wokalisty reggae